Асва:
 Асва (Асуа) — река в Судане и Уганде;
 А́сва () — городище в Эстонии (см. Морбю).
 Асва — деревня в Эстонии.